Owl Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Owl Branch (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Owl Branch (Kentucky), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Owl Branch (Maryland), Fluss im Bundesstaat Maryland
 Owl Branch (Missouri), Fluss im Bundesstaat Missouri
 Owl Branch (North Carolina), Fluss im Bundesstaat North Carolina